Náquera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Náquera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Náquera (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar